Karl Wilhelm Reinmuth (1892. április 14. – 1979. május 6.) német csillagász, számos kisbolygó felfedezése köthető a nevéhez. Élete során közel 400-at fedezett fel belőlük, az első a 796 Sarita 1914-ben. Felfedezéseit a Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl obszervatóriumban tette 1912-től 1957-ig.

Legjelentősebb felfedezései a Apolló aszteroidák, az 1322 Coppernicus, az 1862 Apollo, az 5535 Annefrank  és a 69230 Hermes. További híres kisbolygói a 911 Agamemnon, 1143 Odysseus, 1172 Äneas, 1173 Anchises, 1208 Troilus, 1404 Ajax, 1437 Diomedes, az 1749 Telamon, és végül de nem utolsósorban a Trójai csoport tagjainak egy része.

Ezenkívül két üstökös felfedezése is köthető a nevéhez, ezek a 30P/Reinmuth és a 44P/Reinmuth.

Egyetlenegy kisbolygót neveztek el róla, az 1111 Reinmuthiát.

Jegyzetek

További információk 
 MPBu 7 (1979) 10
  MitAG 50 (1980) 7

Német csillagászok
1892-ben született személyek
1979-ben elhunyt személyek